Леонтьев, Андрей:
 Леонтьев, Андрей Андреевич (род. 1984) — гитарист группы «Арда» (2007—2009), преподаватель классической и электрогитары.
 Леонтьев, Андрей Евгеньевич (род. 1946) — советский и российский археолог.
 Леонтьев, Андрей Игоревич (род. 1969) — российский тележурналист, телеведущий, телепродюсер, автогонщик и путешественник.